17 - o ano
 17 (número)
 17 (álbum)
 17 (canção)

0017